Dubravka van Bohemen
 Dúbravka (doorverwijspagina), twee gemeentes in Slowakije